Coal Creek (engl. für „Kohle-Fluss“) ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Coal Creek (Colorado)
 Coal Creek (Indiana)
 Coal Creek (Iowa)
 Coal Creek (Oklahoma)
 Coal Creek (Washington)

in Australien:
 Coal Creek (Victoria)

Fließgewässer:
 Coal Creek (Beluga Lake) in Alaska (USA)
 Coal Creek (British Columbia)
 Coal Creek (Grey River) im Grey District, Neuseeland
 Coal Creek (Washington)

Sonstiges:
 Coal Creek Station, Kraftwerk in North Dakota
 Coal Creek Historic Mining District, Goldminen in Alaska

Siehe auch:
 Coal Creek Township
 Coal Creek Bridge